Хрущевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область 
 Хрущёвское сельское поселение — входит в Данковский район

Саратовская область 
 Хрущёвское сельское поселение — входит в Самойловский район

Тульская область 
 Хрущёвское сельское поселение — входит в Ленинский район